Enrico Fermi-priset kan syfta på två utmärkelser:

 Enrico Fermi-priset (USA)
 Enrico Fermi-priset (Italien)